een stapel speelkaarten, ook stock
een skateboard
een cassettedeck